Resko – miasto w województwie zachodniopomorskim
 Resko – gmina w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim
 Resko – dawna gromada
 ORP Resko – trałowiec redowy

Zobacz też 
 Dekanat Resko, Kanał Resko, Nowe Resko, Resko Drugie, Resko Górne, Resko Pierwsze, Resko Południowe, Resko Północne, Resko Przymorskie, Stare Resko